Zelândia (Países Baixos) — província dos Países baixos
Zelândia (Dinamarca) — ilha da Dinamarca
Zelândia (região) — divisão administrativa da Dinamarca
Nova Zelândia — país da Oceania
Zelândia (continente) — fragmento continental submerso

Desambiguações de topônimos